Я́куб - ім'я, поширене на теренах Чехії, Словаччини, Польщі, частково Галичини, де зафіксовано десятки топонімів з основою «Якуб-». 

 Якуб — один із мусульманських пророків.

Топоніміка

Якуб 
 Якуб — назва села Зернове Красногвардійського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року.

Якубова 
 Воля Якубова — назва села в Україні, у Дрогобицькому районі, Львівської області.